Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1975 года () прошёл в Амстердаме с 28 марта по 4 апреля.

 — Харм Вирсма

 — Роб Клерк

 — Йерун Гаудт, Сес Варкевиссер, Ян де Рёйтер, Антон Шотанус, Франк Дрост, Питер Бергсма

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1975 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме
Спорт в Нидерландах в 1975 году
Март 1975 года
Апрель 1975 года